Nicky – variazione dei nomi propri di persona Nicola e Nicoletta
 Nicky Jam – cantante statunitense
 Nicky – azienda tessile italiana
 Nicky – personaggio del musical Avenue Q
 Nicky – personaggio della serie televisiva Coronation Street
 Nicky – uno dei ring name del wrestler Dolph Ziggler
 4755 Nicky – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Nikki
 Nicki
 Niki